Mexikó
 El Arenal, község Mexikó Hidalgo államában
 El Arenal, település Mexikó Hidalgo államában, az azonos nevű község központja
 El Arenal, község Mexikó Jalisco államának Valles régiójában.
 El Arenal, település Mexikó Jalisco államában, az azonos nevű község központja
 El Arenal, település Mexikó Chiapas államának Acapetahua községében
 El Arenal, település Mexikó Guerrero államának Acapulco de Juárez községében
 El Arenal, település Mexikó Chiapas államának Huixtla községében

 Spanyolország
 El Arenal, község Spanyolország Ávila tartományában, Kasztília és León autonóm közösségben
 El Arenal, település Mallorca szigetén